Список игр, разработанных, изданных или распространяемых компанией PopCap Games.

Разработанные и/или изданные

Нынешние 
 2001 Alchemy
 2004 AstroPop
 2002 Atomica
 2010 Banana Bugs
 2001 Bejeweled
 2004 Bejeweled 2
 2010 Bejeweled 3
 2010 Bejeweled Blitz
 2008 Bejeweled Twist
 2016 Bejeweled Stars
 2006 Big Money!
 2005 Bonnie's Bookstore
 2003 Bookworm
 2006 Bookworm Adventures
 2009 Bookworm Adventures: Volume 2
 2005 Chuzzle
 2002 Dynomite!
 2001 Eggsucker
 2004 Feeding Frenzy
 2006 Feeding Frenzy 2: Shipwreck Showdown
 2009 Gyromancer
 2006 Hammer Heads
 2005 Heavy Weapon
 2006 Iggle Pop!
 2001 Insaniquarium
 2002 Mummy Maze
 2022 NingPo MahJong
 Noah’s Ark
 Nim’s Island (developed in collaboration with Fox Interactive, Walden Media, Nim’s Island, LLC.)
 2007 Peggle
 2008 Peggle Nights
 Pixelus
 2005 Pizza Frenzy
 2003 Rocket Mania!
 Seven Seas
 Talismania
 TipTop
 The Sims FreePlay (с ноября 2014 года)
 2003 Typer Shark!
 2007 Venice
 2009 The Wizard’s Pen
 2003 Word Harmony
 2003 Zuma
 2009 Zuma's Revenge!

Игры серии Plants vs. Zombies 
 2009 Plants vs. Zombies
 2013 Plants vs. Zombies: Journey to the West
 2013 Plants vs. Zombies 2: It's About Time
 2013 Plants vs. Zombies: Adventures
 2014 Plants vs. Zombies: All Stars
 2014 Plants vs. Zombies: Garden Warfare
 2016 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
 2016 Plants vs. Zombies Heroes
 2019 Plants vs. Zombies Battle For Neighborville
 2020 Plants vs. Zombies 3

От SpinTop Games 
 Amazing Adventures: Around the World
 Amazing Adventures: The Caribbean Secret
 Amazing Adventures: The Forgotten Dynasty
 Amazing Adventures: The Lost Tomb
 Escape Rosecliff Island
 Escape Whisper Valley
 Hidden Identity — Chicago Blackout
 Mystery P.I.: The Curious Case Of Counterfeit Cove
 Mystery P.I.: Lost In Los Angeles
 Mystery P.I.: Stolen In San Francisco
 Mystery P.I.: The London Caper
 Mystery P.I.: The Lottery Ticket
 Mystery P.I.: The New York Fortune
 Mystery P.I.: The Vegas Heist
 Mystery Solitaire
 Vacation Quest — The Hawaiian Islands
 Vacation Quest — Australia

Поддержка прекращена 
 Atomic Poker
 Lucky Penny
 Psychobabble
 WordStalk

Распространяемые

Нынешние 
 Alice Greenfingers
 Big Kahuna Reef
 Cake Mania
 Diner Dash 2: Restaurant Rescue
 Family Feud
 Mystery Case Files: Huntsville
 Platypus
 Super Collapse! 3
 Tradewinds Legends

От Retro64 
 Cosmic Bugs
 Waterbugs

От SpinTop Games 
 Mahjong Escape: Ancient China
 Mahjong Escape: Ancient Japan

Ссылки 
 PopCap Games
 PopCap Games: Download Games

PopCap